Wyniki Grand Prix Austrii, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1995.

To jak dotąd jedyne zawody o Wielką Nagrodę Austrii.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Franz Leitner. Kontuzjowanego Josha Larsena ponownie zastąpił Mikael Karlsson. W nawiasach podano numery stałe.

 (18) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (17) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (15) Gary Havelock (Wielka Brytania)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (13) Tomasz Gollob (Polska)
 (11) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (6) Marvyn Cox (Wielka Brytania)
 (3) Craig Boyce (Australia)
 (12) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)
 (10) Jan Stæchmann (Dania)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (7) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (2) Hans Nielsen (Dania)
 (4) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (14) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (16) Franz Leitner (Austria)
 (5) Tommy Knudsen (Dania)
 (9) Josh Larsen (Stany Zjednoczone) (19) Peter Karlsson (Szwecja)

Wyniki

Opis 
Wielką Nagrodę Austrii zgarnął Amerykanin Billy Hamill. Drugie miejsce zajął obrońca tytułu Tony Rickardsson, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jedyny Polak Tomasz Gollob zajął 8 lokatę i spadł na 4 miejsce w klasyfikacji.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Austrii
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1995
 Sezon żużlowy 1995

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Austrii 1995

Austria
1995
1995 w Austrii